И́горь Гре́ков:
 Греков, Игорь Александрович (1939—1977) — советский футболист.
 Греков, Игорь Борисович (1921—1993) — советский историк.
 Греков, Игорь Михайлович (род. 1977) — российский государственный деятель.